Cratère peut désigner :

Géologie 
Un relief qui peut avoir plusieurs origines :
 un cratère volcanique, formé par des explosions sur un volcan ;
 un cratère d'impact, résultat du choc d'une météorite, d'une comète ou d'un autre objet spatial sur un autre objet céleste ;
 Liste de cratères d'impact sur Terre
 un cratère d'affaissement, formé à la suite d'un effondrement d'origine souterraine (érosion, mine, explosion) ;
 un cratère d'explosion, formé à la suite d'une explosion au-dessus, sur ou en dessous de la surface du sol.

Personnalités 
 Cratère, roi de Macédoine en 
 Cratère, un général macédonien et compagnon d'Alexandre le Grand.
 Cratère, un historien macédonien.

Toponyme 
 Cratère, un district d'Aden, au Yémen.

Autre 
 un cratère, un type de vase grec antique.